Вильнёв-Минервуа́ () — коммуна во Франции, находится в регионе Лангедок — Руссильон. Департамент коммуны — Од. Входит в состав кантона Пейрьяк-Минервуа. Округ коммуны — Каркасон.

Код INSEE коммуны — 11433.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 906 человек.

Экономика 
В 2007 году среди 486 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 332 были экономически активными, 154 — неактивными (показатель активности — 68,3 %, в 1999 году было 62,9 %). Из 332 активных работали 287 человек (155 мужчин и 132 женщины), безработных было 45 (17 мужчин и 28 женщин). Среди 154 неактивных 47 человек были учениками или студентами, 66 — пенсионерами, 41 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Замок XII века
 Церковь Сент-Этьен
 Часовня Сен-Мамме
 Дольмен
 Ветряная мельница
 Скульптурная композиция «Голгофа»

См. также 
 Список округов Франции

Примечания

Ссылки 
 
 

Коммуны департамента Од